Літак «Solar Impulse»
 Компанія «Solar Impulse»